Paul Henri Dominique de Marcq de Tiège (Tienen, 28 februari 1784 - Ottignies, 6 september 1866) was een Belgisch edelman en burgemeester.

Geschiedenis
 In 1779 verleende keizerin Maria-Theresia de titel baron aan François de Marcq, heer van Tiège.

Levensloop
 Paul de Marcq de Tiège was een zoon van Philibert Eustache Théodore de Marcq en van Anne Immens. Hij werd burgemeester van Ottignies. In 1853 werd hij erkend in de erfelijke adel met de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde in 1811 in Brussel met Ange de Vicq de Cumptich (1783-1837). Ze hadden drie zoons.
Edmond de Marcq de Tiège (1816-1890) werd burgemeester van Ottignies.
Louis de Marcq de Tiège (1823-1878) verkreeg in 1871 de titel baron, overdraagbaar op al zijn afstammelingen. Hij trouwde in 1849 in Brussel met Céline Le Gros d'Incourt (1820-1905).
Albert de Marcq de Tiège (1850-1915) trouwde in 1884 in Sint-Truiden met Alice Mellaerts (1864-1941).
Louis de Marcq de Tiège (1887-1972) trouwde in 1920 met Gabrielle Snyers d'Attenhoven (1887-1987). Ze hadden twee dochters. Met zijn dood doofde de familie de Marcq de Tiège uit in de mannelijke lijn.

Literatuur
 Généalogie Marcq, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1862.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1993, Brussel, 1993.

Belgische adel in de 19e eeuw
deMarcq
Zuid-Nederlands burgemeester (voor 1830)